Sailly (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sailly (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Sailly (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Sailly (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France

ru:Сайи